Ceacinas puede referirse a:
El nombre común de la planta Agrostis delicatula
El nombre común de la planta Agrostis nebulosa